Tatra (gebergte), een gebergte in centraal-Europa
Tatra (automerk), een automerk uit Moravië
Tatra (bier), een Pools biermerk
Tatra (district), een powiat in Polen
Tatra (Estland), een dorp in Estland
Tatra (tramfabriek), een fabriek voor trams in Praag
Tatra (tramtype), een tramtype van Tatra
Tatrahond, een hondenras

Zie ook
Tata (doorverwijspagina)